— японская фамилия.

Известные носители:
 Касиваги, Акинори — японский кёрлингист и тренер.
 Касиваги, Ёсукэ — японский футболист.
 Касиваги, Хироаки (род. 1982) — японский кёрлингист и тренер.
 Касиваги, Юки — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Касиваги, Юмико (урожд. Юмико Сато) — японская кёрлингистка.

 «касиваги» — одна из позиций в игре тосэнкё.